Pulyny (; , deutsch früher Pulin) ist eine Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Schytomyr mit etwa 5400 Einwohnern (2017) und das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons.

Die Mitte des 12. Jahrhunderts unter dem Namen Tschertolessy () erstmals erwähnte Ortschaft wurde seit 1583 mit dem Namen Puliny () bezeichnet. Am 3. Oktober 1935 wurde Puliny in Tscherwonoarmijsk (ukrainisch ; russisch ) umbenannt und erhielt den Status einer Siedlung städtischen Typs. Am 19. Mai 2016 wurde der Ort im Zuge der Dekommunisierung in der Ukraine auf seinen alten Namen Pulyny zurückbenannt.

Die Ortschaft liegt 45 km nordwestlich der Oblasthauptstadt Schytomyr. Südlich der Siedlung verläuft die Fernstraße M 06.

Zur Siedlungsratsgemeinde mit einer Fläche von 58,967 km² und etwa 6000 Einwohnern gehören neben Pulyny noch die Dörfer Burjakiwka (), Wessele () und Jahodynka ().

Verwaltungsgliederung 
Am 8. Juni 2017 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Pulyny (/Pulynska selyschtschna hromada), zu dieser zählten auch noch die 25 in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Dörfer, bis dahin bildete sie zusammen mit den Dörfern Burjakiwka, Jahodynka und Wessele die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Pulyny (Пулинська селищна рада/Pulynska selyschtschna rada) im Nordosten des Rajons Pulyny.

Am 12. Juni 2020 kamen noch die 14 Dörfer Babytschiwka, Budyschtsche, Huta-Justyniwka, Kortschiwka, Lypiwka, Martyniwka, Neboriwka, Nowyj Sawod, Olisarka, Tartatschok, Trudowe, Tschechiwzi, Wjunky und Wydumka zum Gemeindegebiet.

Seit dem 17. Juli 2020 ist sie ein Teil des Rajons Schytomyr.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Pulyny Teil der Gemeinde:

Persönlichkeiten 
Im Ort kam 1996 der ukrainische Fußballspieler Pawlo Orichowskyj zur Welt.

Weblinks 
 Informationen zum Ort (ukrainisch)
 Webseite des Siedlungsrates (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Schytomyr
Ersterwähnung im 12. Jahrhundert
Rajon Schytomyr